The Tramp and the Dog – film del 1896 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 The Tramp and the Dog – film del 1902 prodotto dalla S. Lubin